A 2015-ös GP3-szezon a sorozat történetének hatodik bajnoksága volt. A címvédő a brit Alex Lynn volt, aki ebben az évben debütált a GP2-ben, illetve a Formula–1-es Williams csapat egyik tesztpilótája volt. A csapatok között a szintén brit Carlin volt a bajnoki titulus őrzője.

A szezon során rendkívül szoros küzdelmet folytatott a bajnoki címért az újonc francia Esteban Ocon, és a korábban már négy futamon rajthoz álló Luca Ghiotto. A bajnokságot rövidebb szakaszokat leszámítva szinte végig az olasz pilóta vezette, köszönhetően öt futamgyőzelmének, és öt pole-pozíciójával, amivel a tavalyi eredményeivel együtt beérte a korábbi pole rekorder, 2012-es bajnok Mitch Evanst. Ocon bár megnyerte karrierje első futamát a szériában, de ezt követően nem aratott újabb futamgyőzelmeket. Viszont a szezonban a győzelmén kívül tizenhárom dobogós helyet szerzett, ezek közül tizenegy egymást követte, ami szintén rekord a sorozat történetében. Az utolsó, abu-dzabi futamon végül Ocon pole-t szerzett, s mindkét futamon megelőzte a versenyhétvégére hat pontos előnnyel érkező Ghiotto-t, így megszerezte saját maga, és Franciaország első bajnoki címét a GP3-ban.

A csapatbajnoki címet immár ötödik alkalommal az ART Grand Prix szerezte meg, köszönhetően Ocon, és az öt győzelmet jegyző Kirchhöfer teljesítményének.

Tesztek

Előszezoni tesztek 

Mivel a tesztek délelőtti és délutáni szakaszból álltak, ezért a körszámnál az első szám a délelőtt, a második a délután teljesített köröket jelenti.

Utószezoni teszt 

Az edzéseket két részletben, délelőtt és délután tartották.

Csapatok és pilóták

Versenynaptár 
A 2015-ös versenynaptár első változatát 2014 decemberében adták ki, amelyben az elmúlt évhez képest nem történt változás. A német nagydíj helyszíne körül azonban bizonytalanság adódott. Miután az ez évi Formula–1-es versenynaptárból törölték Németországot, a széria is jelezte, hogy nem látogat el az országba. Bruno Michel, a GP2 és a GP3 vezetője nem sokkal később arról beszélt, hogy lehetségesnek tartja egy, a Formula–1-től független versenyhétvége megrendezését is, ahogyan ez már fordult elő korábban a széria történetében. Leszögezte azt is, hogy ha Európában sikerül új versenyhelyszínt találni, akkor maradhat az eredetileg Németországra szabott időpont (július 18-19.), ha Európán kívüli versenypálya kerül be utólag a naptárba, akkor más időpontot kell találni. Május közepén olyan feltételezés látott napvilágot, mely szerint november 20-án és 21-én kerülne megrendezésre Bahreinben a kimaradó futam, a szezonzáró abu-dzabi nagydíj előtt egy héttel, a Hosszútávú Világbajnokság szezonzárójának betétfutamaként. Július végén bejelentették, hogy a feltételezések igazak, a sorozat első alkalommal lesz a Hosszútávú Világbajnokság betétfutama.

Eredmények

A bajnokság végeredménye 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Konstruktőrök

Jegyzetek

Források 

 A sorozat hivatalos weboldala

GP3
GP3